Oelsnitz může být:

město nebo obec
 Oelsnitz / Erzgebirge – město v zemském okrese Krušné hory v Sasku
 Olešnice nad Halštrovem (německy oficiálně Oelsnitz/Vogtl.) – velké okresní město v zemském okrese Fojtsko v Sasku
 Oelsnitz-Niegeroda – místní část Lampertswalde, zemský okres Míšeň, Sasko

řeka
 Oelsnitz (Sála) – levý přítok řeky Sály
 Ölsnitz (Rodach) – levý přítok řeky Rodach

Externí odkazy